

Altro 
9K720 Iskander – sistema missilistico russo
5615 Iskander – asteroide della fascia principale di magnitudine 13,8
Iskander – nome arabo di Alessandro Magno
Iskander – località del Tagikistan, poco distante dal confine con la Cina

Persone 
Fazil Iskander – scrittore abcaso (1929-2016)
Artemio Nikolaevič Iskander – principe russo (1883-1919)
Iskander Mirza – politico pakistano (1899-1969)

Altri progetti